Дорадус:

 Дорадус — город и муниципалитет в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул.
 Дорадус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.